Felix Tarrasch Saalfeld – personaggio della soap-opera Tempesta d'amore
 Siegbert Tarrasch –  scacchista tedesco
 Viktoria Tarrasch – personaggio della soap-opera Tempesta d'amore
 Difesa Tarrasch – apertura del gioco degli scacchi